

Geografia 
 Idra (anche Hydra) – isola greca del Mar Egeo
 Hydra – comune dell'Algeria

Musica 
 Hydra – album dei Flashmen del 1971
 Hydra – album dei Toto del 1979
 Hydra – album dei Satariel del 2005
 Hydra – album degli Otep del 2013
 Hydra – album dei Within Temptation del 2014
 Hydra Music – etichetta discografica indipendente
 Sbrellitos Wayne – rapper

Navi 
 Classe Hydra – classe di fregate missilistiche greche
 Classe Hydra – classe di corazzate greche
 Hydra – corazzata greca della classe precedente

Altro 
 Idra (in latino Hydra) – costellazione
 Hydra – genere di animali del phylum dei Cnidari
 Hydra – film del 2009 diretto da Andrew Prendergast
 Hydra – organizzazione criminale immaginaria dell'universo Marvel
 Hydra – videogioco del 1990
 Hydra – motore scacchistico
 Bristol Hydra – motore radiale aeronautico della Bristol Aero Engine
 Hydra – ex giocatrice e dirigente di roller derby
 Hydra 70 – razzo a volo libero lanciato da razziere imbarcate da aerei ed elicotteri militari

Pagine correlate 
Idra